Ahmat-kan, kan Velike Horde 
Ahmed Khan (hokej na travi), indijski reprezentativac, osvajač zlatnog odličja